São Filipe kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Eirunepé (ort), Amazonas,

Kap Verde 

 Saint Philip (kommunhuvudort), São Filipe, 
 Concelho do São Filipe, kommun, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Kap Verdeförgreningar